

Patronyme 
 Bannister Merwin (1873-1922), réalisateur américain.
 Samuel Merwin, Jr. (1910-1996), auteur américain.
 William S. Merwin (1927-2019), poète américain.

Prénom 
 Merwin Goldsmith (né en 1937), acteur américain.

Toponyme 

 Merwin, un village du comté de Bates, dans le Missouri.

Homonymie de patronyme